HIF har flera betydelser:

 Hammarby IF –  en svensk idrottsförening som grundades på Södermalm i Stockholm
 Helsingborgs IF – en professionell svensk fotbollsklubb från Helsingborg
 HIF Akademi – en svensk fotbollsklubb i Helsingborg
 HIF Kämparna – en svensk parasportsklubb i Sundsvall
 Holmalunds IF – en fotbollsförening i Alingsås
 Huddinge IF – en idrottsförening bildad 1912
 Husqvarna IF – en idrottsförening i Huskvarna
 Hälleforsnäs IF –  en idrottsförening i Hälleforsnäs i Flens kommun
 Hässleholms IF – en idrottsförening i Hässleholm

Akronymer